HMS Juno può riferirsi a varie navi della Royal Navy tra le quali:

  – fregata da 32 cannoni
  – cacciatorpediniere della classe J
  – fregata della classe Leander